

Арсенал (Киев)

Волынь (Луцк)

Ворскла (Полтава)

Динамо (Киев)

Днепр (Днепропетровск)

Заря (Луганск)

Ильичёвец (Мариуполь)

Карпаты (Львов)

Кривбасс (Кривой Рог)

Металлист (Харьков)

Металлург (Донецк)

Металлург (Запорожье)

Оболонь (Киев)

ПФК Севастополь

Таврия (Симферополь)

Шахтёр (Донецк)

Ссылки 
 Официальный сайт Премьер-лиги Украины

Списки футболистов чемпионата Украины по сезонам
Футбол на Украине в сезоне 2010/2011